Бурма:

 Бурма — село в Шетском районе Карагандинской области Казахстана.
 Бурма — село в Каракиянском районе Мангистауской области Казахстана.
 Новая Бурма — село в Аскинском районе Башкортостана, Россия.
 Бурма, Александр Иванович — государственный деятель
 Бурма, Иван Алексеевич (1910 — 2002) — Герой Труда.
 Бурма — бурманская кошка, разговорное название.
 Бурма-Тазакенди — село Марнеульского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия.
 Бурма-Суу — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области Киргизии.
 Бурма (еда)